Grysbock eller grysbok kan syfta på:

 Kapgrysbock – en art i underfamiljen gasellantiloper som förekommer i södra Afrika (Raphicerus melanotis)
 Sharpes grysbock – en mindre antilop i underfamiljen gasellantiloper i sydöstra Afrika (Raphicerus sharpei)
 Grysbockar – ett släkte av däggdjur om tillhör familjen [gasellantiloper (Raphicerus)